De Gauliga Hamburg 1943/44 was het tweede voetbalkampioenschap van de Gauliga Hamburg. LSV Hamburg werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg Wehrmacht SV Celle, SpVgg Wilhelmshaven, KSG SpV/48/99 Duisburg en HSV Groß Born en plaatste zich zo voor de finale, die met 4-0 van Dresdner SC verloren werd.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Nordmark
Duits competitievoetbal 1943/44